Juncker (Mulhouse), een Frans historisch motorfietsmerk
Juncker (Rotterdam), een Nederlands historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Juncker
Jean-Claude Juncker, een Luxemburgs politicus